Астианакт — в древнегреческой мифологии сын Гектора и Андромахи.
 (1871) Астианакт — троянский астероид Юпитера, двигающийся в точке Лагранжа, в 60° позади планеты.